Menetou ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Menetou-Couture im Département Cher
Menetou-Râtel im Département Cher
Menetou-Salon im Département Cher
Menetou-sur-Nahon im Département Indre